Ца́лер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цалер, Ли (1893—1947) ― американский композитор и музыкальный режиссёр в кино с 1920 по 1947 год.
 Цалер, Юрий Александрович (род. 1973) — российский рок-музыкант, бывший соло-гитарист и клавишник группы «Мумий Тролль».
 Цалер, Флориан (род. ?) ― немецкий кёрлингист.